

Onomastica
 Salvato – variante del nome proprio di persona Salvatore

Persone
 Salvato da Genazzano – vescovo cattolico italiano
 Cristian Salvato – ex ciclista su strada italiano
 Ersilia Salvato – politica e insegnante italiana
 Marella Salvato – giocatrice di curling italiana